Ordinal (lat.  „Reihenfolge“, „Reihe“, „Ordnung“) steht für:

 einen Aspekt der Zahlen, siehe Ordinalzahl
 ein Zahlwort der Reihenfolge, siehe Zahlwort
 hochgestellte Buchstaben, welche Ordinalzahlen kennzeichnen, siehe Ordinalzeichen
 eine grundlegende Klasse physikalischer und mathematischer Skalierung, siehe Ordinalskala